osoby o nazwisku Kwaśnicki:
 August Kwaśnicki (1839-1931) –  polski lekarz
 Franciszek Kwaśnicki (1904-1942) – inżynier, członek polskiego ruchu oporu
 Roman Kwaśnicki (ur. 1956) – polski polityk
 Witold Kwaśnicki (ur. 1952) – polski  ekonomista